Науго́льный: — имя прилагательное, образованное от формы предложного падежа существительного «на углу»:

 Наугольный — железнодорожная станция Большого кольца Московской железной дороги в Сергиево-Посадском районе Московской области
 Наугольный дом на Воздвиженке

Люди 
 Наугольный, Алексей Андреевич — управляющий трестом угольного комбината, Герой Социалистического Труда

См. также 
 Наугольных